Krog kan avse:

 Krog – ett landsvägsvärdshus, numera en benämning på restauranger eller pubar i allmänhet
 Lyø Krog – en vik i Danmark
 Krog (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Se även 
 Krogen – en ö i Nynäshamns kommun
 Krogh 
 Krohg – ett efternamn, som bärs av en norsk släkt